Ouvrard ist der Familienname folgender Personen:

 Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (* 1982), französischer Organist
 Gabriel-Julien Ouvrard (1770–1846), französischer Großkaufmann, Bankier und Börsenspekulant